Rodrigo Valle Alzuguir (Rio de Janeiro, 27 de junho de 1972) é um escritor, produtor musical, pesquisador, músico, ator e cantor brasileiro.

Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Pesquisadores do Brasil
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro